strand (kust), een strook land langs het water

Personen 
Embrik Strand (1876-1947), Noors arachnoloog
Les Strand (1925 - 2001), Amerikaans jazzorganist
Paul Strand (1890 – 1976), Amerikaans fotograaf
Roar Strand (1970), Noors voetballer

Locaties

Scandinavië 
Strand (Hedmark)
Strand (Falun), een plaats in de Zweedse gemeente Falun
Strand (Nordland), een plaats in de Noorse provincie Nordland
Strand (Rogaland), een gemeente in de Noorse provincie Rogaland
Strand (Strömsund), een plaats in de Zweedse gemeente Strömsund
Strand (Vännäs), een plaats in de Zweedse gemeente Vännäs

Overige locaties 
Strand (Friesland), een buurtschap tussen Harlingen en de Afsluitdijk
Strand (eiland), een voormalig Duits waddeneiland
Strand (Londen), een straat in Londen
Aldwych, voormalig metrostation in Londen,  aanvankelijk  Strand genaamd
Strand (Zuid-Afrika), een stad in de West-Kaap

Diversen 
Strand (lied), een lied van Boudewijn de Groot en Lennart Nijgh
The Strand Magazine, voormalig Engels tijdschrift